B&B Hotels-Vital Concept () – francuska grupa kolarska należąca do dywizji UCI Professional Continental Teams.

Powstanie grupy, którą zarządza Jérôme Pineau, zostało ogłoszone publicznie w sierpniu 2017, a do rywalizacji dołączyła ona od sezonu 2018, przystępując od początku działalności do dywizji UCI Professional Continental Teams.

Nazwa 
 Vital Concept Cycling Club (2018)
 Vital Concept-B&B Hotels (2019)
 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM (od 2020)

Sezony

2021

Skład

Zwycięstwa

2020

Skład

Zwycięstwa

2019

Skład

Zwycięstwa

2018

Skład

Zwycięstwa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie zawodowe grupy kolarskie
Kluby sportowe założone w 2018